Pueblo Nuevo se encuentra en la península de Paraguaná, y es capital del municipio Falcón del Estado homónimo, en Venezuela. Las principales actividades económicas de Pueblo Nuevo son de tipo agrícola, pecuarias y turísticas. Se practica la cría de ganado vacuno, caprino, ovino y plantaciones de sábila (Aloe vera).

Historia 

La fecha de su fundación es imprecisa; sin embargo, se sabe que su formación como poblado data del siglo XVII. Para el año 1821 Pueblo Nuevo era, después de Santa Ana de Coro, la población de mayor movimiento demográfico de la provincia. En 1829 fue elevada a capital del Cantón Paraguaná. Para esa fecha habitaban en este poblado más de 3000 indios caquetíos. La categoría de capital la mantuvo hasta 1970, cuando la península de Paraguaná quedó dividida en dos distritos: Distrito Carirubana y Distrito Falcón.

Pueblo Nuevo fue el asiento de los poderes públicos más importantes de Paraguaná durante 140 años. Desde 1930 hasta el presente la población ha contado con la institución del Cabildo Municipal, llamada también Concejo.

Educación 
Existen dos escuelas primarias: Escuela Bolivariana "Coto Paúl" y la Escuela "Juan de Dios Monzón". Dos colegio de bachillerato público: Liceo Nacional "Héctor Manuel Peña" Unidad Educativa de Jóvenes, Adultos Nacional y un Colegio de básica y secundaria privado: Unidad Educativa Colegio Carmen A. Arias de Zea, y C.A

Sitios de interés 
 Casco central de Pueblo Nuevo: En él se encuentran farmacias más contribuyentes, como lo es la Farmacia Pueblo Nuevo, que ha venido de generación en generación y aún se observan los utensilios con los que se hacían las medicinas de aquellos días.
 Callejón de los Reyes
 La Iglesia Inmaculada Concepción
 Complejo cultural Josefa Camejo

Véase también 
 Puntos extremos de Venezuela
 Municipio Carirubana
 Municipio Los Taques (Falcón)

Pueblos de Paraguaná